Jinhua bezeichnet:

 Jinhua (金华市), Stadt in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jinhua (Fenggang) (进化镇), Großgemeinde im Kreis Fenggang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinhua (Jianchuan) (金华镇), Großgemeinde im Kreis Jianchuan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Jinhua (Guanshanhu) (金华镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Guanshanhu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinhua (Meihekou) (进化镇), Großgemeinde der Stadt Meihekou in der chinesischen Provinz Jilin
 Jinhua (Shehong) (金华镇), Großgemeinde im Kreis Shehong in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinhua (Wudang) (金华镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Wudang in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinhua (Xiaoshan) (进化镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiaoshan in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Jinhua (Xinjin) (金华镇), Großgemeinde im Kreis Xinjin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Jinhua (Changbai) (金华乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Changbai der chinesischen Provinz Jilin
 Jinhua (Wancheng) (金华乡), Gemeinde im Stadtbezirk Wancheng der chinesischen Provinz Henan
 Jinhua (Chishui) (金华街道), Straßenviertel der Stadt Chishui in der chinesischen Provinz Guizhou
 Jinhua (Da’an) (锦华街道), Straßenviertel der Stadt Da’an in der chinesischen Provinz Jilin